Tkatschow () oder Tkatschowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen: 

 Igor Iwanowitsch Tkatschow (* 1957), estnisch-russischer Astrophysiker und Hochschullehrer
 Marija Sergejewna Tkatschowa (* 2001), russische Tennisspielerin

 Sergei Anatoljewitsch Tkatschow (* 1989), russischer Fußballspieler
 Swetlana Walerjewna Tkatschowa (* 1984), russische Eishockeyspielerin 
 Tazzjana Tkatschowa (* 1988), belarussische Dokumentarfotografin